Мартина Хингис и Леандер Паес — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Бетани Маттек-Сандс и Майк Брайан — не защищали свой титул.

Посев 

  Чжань Хаоцин /  Джейми Маррей (Четвертьфинал)
  Саня Мирза /  Иван Додиг (Финал)
  Кристина Младенович /  Пьер-Юг Эрбер (Полуфинал)
  Ярослава Шведова /  Флорин Мерджа (Второй раунд)

<ol start="5">
  Елена Веснина /  Бруно Соарес ''(Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Эдуар Роже-Васслен ''(Полуфинал)
  Ц. Чжуан /  Максим Мирный ''(Четвертьфинал)
  Коко Вандевеге / Боб Брайан ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые